Карл Густав Юнг:
 Юнг, Карл Густав (1794—1864) — швейцарский хирург и анатом.
 Юнг, Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психиатр и психолог, педагог, создатель аналитической психологии.